Rafael Nadal era o atual campeão, mas optou por não participar desta edição.

Nicolás Massú vence a final por 6–3, 6–4 contra o espanhol Alberto Martín.

Cabeças de chave

Chave

Final

Chave 1

Chave 2

Ligações externas
 Chave de simples do Brasil Open de 2006
 Chave da fase de classificação

S